Yamabe ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Yamabe no Akahito (* vor 724; † nach 736), japanischer Dichter
 Hidehiko Yamabe (1923–1960), japanischer Mathematiker
 Kanae Yamabe (* 1990), japanische Judoka